Municipio de Montgomery puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Montgomery (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Montgomery (condado de Crawford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Montgomery (condado de Woodford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Woodford.
 Municipio de Montgomery (condado de Gibson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Gibson.
 Municipio de Montgomery (condado de Jennings, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jennings.
 Municipio de Montgomery (condado de Owen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Owen.
 Municipio de Montgomery (condado de Le Sueur, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Le Sueur.
 Municipio de Montgomery (condado de Hickory, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Hickory.
 Municipio de Montgomery (condado de Montgomery, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Montgomery (condado de Wright, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Montgomery (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Somerset.
 Municipio de Montgomery (condado de Ashland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashland.
 Municipio de Montgomery (condado de Marion, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Montgomery (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.
 Municipio de Montgomery (condado de Franklin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Montgomery (condado de Indiana, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Indiana.
 Municipio de Montgomery (condado de Montgomery, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.